Numele de Constantin Daniel se poate referi la:
 Constantin Daniel – medic psihiatru și orientalist român
 Constantin Daniel (ginecolog) – fondatorul ginecologiei moderne în România 
 Constantin-Daniel Cadariu –   ministru al Antreprenoriatului și Turismului în guvernul Nicolae Ciucă și senator român
 Constantin Daniel Rosenthal – pictor, sculptor și revoluționar român din secolul al XIX-lea
 Constantin Daniel Stahi – pictor și gravor român din secolul al XIX-lea
 Konstantin Danil - pictor sârb din secolul a XIX-lea, ortografiat uneori Constantin Daniel